Francja:
 Bischheim – miasto
 Bischheim – kanton

Niemcy:
 Bischheim – dzielnica gminy Haselbachtal w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Bischheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg